Příjmení Siwek nosí více významných osobností:

 Agnieszka Siwek (* 1962) – polská atletka, sprinterka
 Alberich Józef Siwek (1920–2008) – cisterciácký mnich, kněz
 Tadeusz Siwek (* 1953) – český sociální geograf polského původu